Dierske ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Dierske (1898–1987), deutscher Beamter im Innenministerium und Fachautor, Inspekteur des Bundesgrenzschutzes
 Winfried Dierske (1934–2006), deutscher Maler